Броми́д ме́ди(I) — неорганическое вещество с формулой CuBr, соединение меди и брома. Относится к классу бинарных соединений, может рассматриваться как соль одновалентной меди и бромоводородной кислоты. В чистом виде — белое кристаллическое вещество, примеси бромида меди(II) окрашивают его в зеленоватый цвет.

Физические свойства 
В чистом виде представляет собой бесцветные тетраэдрические микрокристаллы. Кристаллическая решётка типа сфалерита (кубическая сингония).

Во влажном воздухе на свету медленно окисляется, приобретая зеленоватый цвет. Термически устойчив: плавится и кипит без разложения. Нерастворим в воде, этаноле, эфире. Не образует кристаллогидраты.

Химические свойства

Образование растворимых соединений 
Бромид меди(I) растворяется в горячей концентрированной серной кислоте:
 
За счёт комплексообразования растворяется в концентрированных растворах бромоводородной кислоты, бромида калия, цианида калия, аммиака:

Прочие реакции 
При кипячении водной суспензии бромида меди(I) происходит дисмутация последнего на бромид меди(II) и металлическую медь:
 

Бромид меди(I) медленно окисляется на свету во влажном воздухе:
 

Образует молекулярные аддукты с основаниями Льюиса, например с диметилсульфидом:

Получение 
Бромид меди(I) можно получить одним из следующих способов.

Термическим разложением бромида меди(II):
 

 
Реакцией оксида меди(I) с разбавленной бромоводородной кислотой:
 
Восстановлением растворимых солей двухвалентной меди диоксидом серы в присутствии растворимых бромидов, например:
 
Пропусканием газообразного бромоводорода через суспензию металлической меди в эфире с последующим разложением образовавшегося дибромокупрата(I) водорода:
 

 
Восстановлением растворимых солей двухвалентной меди металлической медью в присутствии бромида калия с последующим разложением образовавшегося дибромокупрата(I) калия:

Применение 
Бромид меди(I) применяется в органическом синтезе.

См. также 
 Бромид меди(II)

Примечания

Литература 
 
 
 

Бинарные соединения
Соединения меди
Галогениды металлов